Fiamme alla frontiera (The Flaming Frontier) –  film del 1926 diretto da Edward Sedgwick
Fiamme alla frontiera (Grenzfeuer) –  film del 1934 diretto da Hanns Beck-Gaden
Fiamme alla frontiera (Grenzfeuer) –  film del 1939 diretto da Alois Johannes Lippl